La Colección DC Héroes y villanos es una colección quincenal de libros publicada por Editorial Salvat en España para ser distribuido en dicho país. Consiste en una serie de libros en tapa dura que reúne historias significativas de superhéroes de la editorial DC Comics. Esta serie es otra de las colecciones que siguieron tras la publicaciones como la Colección Novelas Gráficas DC Comics (2016-2020) y Batman, la leyenda (2019-2022).

El primer número, Batman: Yo soy Gotham, fue puesto a la venta en España en enero de 2021 al precio promocional de 2,99 €. El segundo tomo tuvo un valor de 7,99 €. A partir del tercer tomo estos pasaron a tener el precio definitivo de 12,99 €. La colección está planeada para constar de 80 entregas. En octubre de 2021 se anunció su futuro lanzamiento en Argentina, comenzando el 29 de dicho mes.

Contenido

Listado de libros 
El siguiente es el listado de libros a publicarse. La fecha corresponde a la de su salida en España.

Regalos para suscriptores 
Salvat anunció un conjunto de regalos para suscriptores por correo que serían entregados a medida que fuera avanzando los envíos:

Envío 6º: El llavero de Batman
Envío 12º: La taza sorpresa de Batman
Envío 18º: La lamina de Harley Quinn
Envíos 25º y 32º: Los dos sujetalibros de Batman y Joker

Especiales para subscripciones 
Pagando 1,50 € extra por envío a partir de la novena entrega hasta la 39, los subscriptores tienen la posibilidad de conseguir cinco tomos de más de 400 páginas con historias de Batman, Superman, Joker, Wonder Woman y Harley Queen, además artículos sobre los autores.

Especiales

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial Colección Héroes y Villanos
 COLECCIÓN HÉROES Y VILLANOS – PRIMER TOMO A LA VENTA EN ENERO DE 2021
 Grupo Oficial de Facebook

DC Comics
Historieta de Estados Unidos
Héroes de DC Comics